Geografia
 Camilla (Geórgia) — cidade dos Estados Unidos
 107 Camilla — asteroide

Cinema
 Camilla (filme de 1954) — com Franco Fabrizi
 Camilla (filme de 1994) — com Jessica Tandy

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos